Меда́ль «За во́инскую до́блесть» — ведомственная медаль Министерства обороны Российской Федерации, учреждённая приказом Министра обороны Российской Федерации № 608 от 22 декабря 1999 года.

Правила награждения 
Согласно Положению, медалью «За воинскую доблесть» награждаются военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации:
 за отличные показатели в боевой подготовке, полевой (воздушной, морской) выучке;
 за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и манёврах;
 за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при исполнении воинского долга.

Медаль состоит из двух степеней. Высшей степенью медали является I степень. Награждение производится последовательно — медалью II степени, медалью I степени. Приказ Министра обороны РФ от 14 декабря 2017 г. № 777 "О ведомственных знаках отличия Министерства обороны Российской Федерации" упразднил правило награждения сразу I степенью медали "За воинскую доблесть" минуя II степень при награждении ранее военнослужащего Государственной наградой Российской Федерации.

Награждение медалью «За воинскую доблесть» производится Министром обороны Российской Федерации. Повторное награждение одной и той же степени не производится.

Правила ношения 
Медаль носится на левой стороне груди и располагается после государственных наград Российской Федерации в соответствии с правилами ношения военной формы одежды.

Описание медали 

Медаль I степени изготавливается из томпака, II степени — из нейзильбера; имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали в центре — рельефное изображение штандарта Министра обороны Российской Федерации, обрамлённого дубовым венком. На оборотной стороне медали рельефная надпись: в центре в две строки: «ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ», по кругу в верхней части — «МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ», в нижней части — «РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. С правого края ленты оранжевая полоса шириной 10 мм окаймлена чёрной полосой шириной 2 мм, левее — красная полоса шириной 12 мм, посередине которой: для медали I степени — белая полоса шириной 2 мм, II степени — две белые полосы шириной 1 мм на расстоянии 2 мм друг от друга.

Ранее медали выпускались из 2-х деталей: собственно медаль и штандарт Министра обороны Российской Федерации, который жёстко крепился к медали клёпками. Цвета штандарта изготавливались из эмалей, скалывающихся при ударе. Затем медаль стали изготавливать как единую деталь и цвета штандарта наносились специальной эмалевой краской, чем была обеспечена её повышенная устойчивость к повреждениям.

Поощрение 
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 20 мая 2010 года № 500 «О единовременном поощрении отдельных категорий военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации», военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, при награждении медалями Минобороны России «За воинскую доблесть» выплачивалось единовременное денежное поощрение в размере 75 % должностного оклада.

В соответствии с пунктом 3 вышеназванного приказа, выплата единовременного поощрения осуществлялась на основании приказа командира (начальника) органа военного управления, соединения, воинской части, организации ВС России или военного комиссара, издаваемого в трёхдневный срок со дня поступления соответствующего приказа (выписки из приказа) Министра обороны Российской Федерации.

В декабре 2014 года этот приказ утратил силу.

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 09 октября 2014 год №725 дсп установлены Правила выплаты ежемесячной надбавки за особые достижения в службе военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту. Этот приказ вступил в законную силу 14 ноября 2014 года. Подпунктом 6 пункта 2 этих правил определено, что при награждении медалью «За воинскую доблесть» II степени ежемесячная надбавка выплачивается в размере 10%, а I степени — в размере 20%. Надбавка выплачивается в течение одного года со дня издания приказа Министра обороны Российской Федерации о награждении этой медалью.

Дополнительные поощрения награждённым 
Согласно Федеральному закону РФ «О ветеранах» и принятых в его развитие подзаконных актах награждение медалью «За воинскую доблесть» при наличии соответствующего трудового стажа или выслуги лет даёт право присвоения награждённому звания «ветеран труда».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Порядок размещения государственных наград, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков на военной форме одежды военнослужащих (с учётом пункта 78 раздела VI приложения 1 к приказу Министра обороны России от 22 июня 2015 г. № 300)
 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 декабря 1999 г. № 608 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации „За воинскую доблесть“»

За воинскую доблесть